Hańsk  peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
Hańsk, un gmina rurale du powiat de Włodawa 
Hańsk, un village , et chef-lieu de la gmina de même nom